Il singolare  del Copa Sevilla 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Daniel Gimeno-Traver era il detentore del titolo e ha battuto in finale Stéphane Robert 6-4, 7-6(2).

Teste di serie

  Daniel Gimeno-Traver (Campione)
  Albert Ramos (quarti di finale)
  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Stéphane Robert (finale)

  Pere Riba (primo turno)
  Renzo Olivo (semifinali)
  Maxime Teixeira (Secondo turno, retired)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Sevilla 2013
ATP Challenger Tour 2013